Saltvik (Småland) - Plaats in de gemeente Oskarshamn in het landschap Småland en de provincie Kalmar län in Zweden
 Saltvik, Nätvik en Enoksnäs - småort in de gemeente Hudiksvall in het landschap Hälsingland en de provincie Gävleborgs län in Zweden
 Norrstig en Saltvik - småort in de gemeente Härnösand in het landschap Ångermanland en de provincie Västernorrlands län in Zweden.
 Saltvik (Åland) - Gemeente en dorp op de autonome Finse eilandengroep Åland